Zene

 Maybe, Allan Flynn és Frank Madden-dal
 Maybe, Brainstorm-dal
 Maybe, Toni Braxton-dal
 Maybe, Carmada-dal
 Maybe, The Chantels-dal
 Maybe, Emma Bunton-dal
 Maybe, Enrique Iglesias-dal
 Maybe, Ingrid Michaelson-dal
 Maybe, Valentina Monetta-dal
 Maybe, Sharon O’Neill-album
 Maybe, Sharon O’Neill-dal
 Maybe, Jay Sean-dal
 Maybe, Kenny Rogers és Holly Dunn-dal
 Maybe, Machine Gun Kelly-dal
 Maybe, N.E.R.D-dal
 Maybe, No Angels-dal
 Maybe, Sick Puppies-dal
 Maybe, Teyana Taylor-dal